llengua bamum al Camerun
 Regne Bamum, regne al Camerun
 Bamums, ètnia del Camerun